SJX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sartaneja (Belize)